Кубок Футбольной Конференции 2008/09 — 25-й розыгрыш Кубка Футбольной Конференции, турнира проводимого Национальной Системой лиг (НСЛ) для команд 5-6 уровней английской системы футбольных лиг. Турнир также известен как Setanta Shield, в честь главного спонсора турнира. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 68 клубов Футбольной Конференции. Победителем турнира стал «Телфорд Юнайтед» победивший в финале «Форест Грин Роверс» по пенальти.

Календарь

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие 44 клуба из Северной и Южной Конференции и был разделен на северную и южную секции. Матчи прошли 8 сентября 2008 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Второй раунд 
В этом раунде приняли участие 22 клуба из Северной и Южной Конференции и 6 низших клубов Национальной Конференции, которые были разделены на северную и южную секции. Матчи прошли 6 октября 2008 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Третий раунд 
К 14-и победителям второго раунда присоединилось еще 18 наивысших клубов Национальной Конференции. Матчи прошли 3 ноября 2008 года.

† Победа в дополнительное время

Четвёртый раунд 
В четвёртом раунде приняли участие 16 команд из всех трех дивизионов Конференции. Матчи прошли 2 декабря 2008 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Четвертьфиналы 
Матчи были сыграны 9 декабря 2008 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Полуфиналы 
Матчи были сыграны 26 марта 2009 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Финал 
Победителем турнира стал «Телфорд Юнайтед». Финал прошёл 9 апреля 2009 года.

† Победа в дополнительное время

Ссылки 
 Официальный сайт 

Сезоны Кубка Футбольной Конференции
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009